Caselline ima više značenja:
 Caselline, Firenze
 Caselline, Genoa